est une expression anglaise signifiant « Bisou bisou bisou ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de Buono! ;

 , chanson d'Ami Suzuki ;
 , chanson de KAT-TUN ;
 , chanson de Yoko Ono.

Voir aussi